Classifica scalatori – graduatoria del Giro d'Italia
Classifica scalatori – graduatoria del Giro d'Italia femminile
Classifica scalatori – graduatoria del Tour de France
Classifica scalatori – graduatoria della Vuelta a España